Изабела Анголемеска (1188—4. јун 1246) била је краљица Енглеске као друга супруга краља Јована без Земље, чија се прва супруга такође звала Изабела. Била је укључена у заверу против Луја IX.

Први брак 
Изабела је била кћерка Ејмера Анголемеског и Алисе Куртенеа. Дана 24. августа 1200. године Изабела се удала за краља Јована. Године 1202. постала је грофица Англолема. Кад се удала, имала је само 12 година. Због своје је лепоте упоређивана с Хеленом Тројанском. Њена свекрва Елеонора спремно ју је прихватила као снаху. Јован је јако волео Изабелу и с њом проводио више времена него што је било потребно. Јован и Изабела имали су петеро деце - два сина и три кћери.

Изабела је раније већ била верена за Ига IX Лизињана, сина грофа Ла Марша. Због Јованове дрскости да узме Изабелу као своју другу супругу, француски краљ Филип II Август је конфисковао све њихове поседе у Француској, услед чега је избио оружани сукоб.

Други брак 
Чим је Јован умро 1216, Изабела је била спремна крунисати сина Хенрија. Оставила га је под надзором Вилијама Маршала и вратила се у Француску. Године 1220. Изабела се удала за грофа Ига X, сина свог првог вереника. Имала је с њим деветоро деце.

Изабела је била фрустирана чињеницом да је само грофица. Заједно са супругом уротила се против француског краља Луја, а све зато што ју је његова мајка увредила. Два су кувара била оптужена за покушај тровања краља, те су признали да их је наговорала Изабела. Она је тада брзо побегла у опатију Фонтевруд. Тамо је и умрла, а покопали су ју у дворишту. Кад је њен син Хенри пролазио и то сазнао, био је шокиран те је наредио да се одмах покопа у самој опатији. На крају су је сместили покрај њене свекрве.

Породично стабло

Референце

Литература 
 
 
 Историја Енглеске, кратак преглед - др Иванка Ђуковић КОВАЧЕВИЋ

Рођени 1188.
Умрли 1246.
Енглеске краљице
Династија Плантагенет